Čreta je ime več naselij v Sloveniji:

 Čreta, občina Hoče - Slivnica
 Čreta, občina Vransko
 Čreta pri Kokarjah, občina Nazarje

V štajerskih narečjih črét ali čréta pomeni močviren nižinski svet, porasel s travo in nizkim grmičjem (SSKJ).

Naselja v Sloveniji